BMS est un code qui peut désigner :
 .

BMS est un sigle qui peut désigner :
 bulletin météorologique spécial, une description détaillée de la situation météorologique à grande échelle pour les prochains jours ainsi que des prévisions et actualités météorologiques ;
 Bristol Myers Squibb, une société pharmaceutique ;
 , un collège doctoral et magistral des départements universitaires de mathématiques de Berlin et Potsdam ;
 Bloc des masses sénégalaises, un ancien parti politique sénégalais créé par Cheikh Anta Diop ;
 , (en français, système de contrôle des batteries d'accumulateurs) ;
 Blue Mountain State, une série télévisée américaine créée par Chris Romano ;
 Billetique monétique service, un consortium qui gère Moneo ;
 baptêmes, mariages, sépultures, un terme utilisé dans les registres paroissiaux, également désignés par NMD ;
 brevet de maîtrise supérieur (niveau III - bac +2), un brevet qui permet aux entrepreneurs confirmés d'évoluer vers des activités de gestion et d’encadrement ;
Building Management System (en français, GTB, gestion technique de bâtiment).
Banque malienne de solidarité, une banque au Mali.